Sumatraan (vis), tropische vis;
 Sumatraan (bui), zware bui in Straat Malaka.